Suchcice (gromada w powiecie bełchatowskim) (piotrkowski/bełchatowski)
 Suchcice (gromada w powiecie ostrołęckim)